Arrifana peut désigner :

Toponymes

Arrifana, paroisse civile de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda ;
Arrifana, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro ;
Arrifana, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Poiares, située dans le district de Coimbra.
Praia da Arrifana, est une plage de la municipalité de Aljezur, situé dans le Parc naturel du Sud-Ouest Alentejano et Costa Vicentina

Homonymie de toponyme